Tommy Reynolds (musicus), een klarinettist en bandleider
Tommy Reynolds (misdadiger), een Amerikaans bendelid
Tommy Reynolds (fotograaf), een Amerikaans fotograaf, filmacteur en producer